Carlos Teodoro (Drogenbos, Bruselas, 10 de diciembre de 1724 - Múnich, 16 de febrero de 1799) fue conde palatino desde 1742, príncipe elector del Palatinado, duque de Jülich-Berg y desde 1777 príncipe elector de Baviera.

Su reinado fue de enorme importancia para el desarrollo cultural y económico de la parte meridional de Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Familia y ascenso al gobierno 
Carlos Teodoro era de la casa Wittelsbach del Palatinado-Sulzbach. Su padre fue Juan Christian, quien después llegaría a ser el Conde Palatino de Sulzbach. Su madre era María Ana Enriqueta-Leopoldina de La Tour d'Auvergne, margravina de Bergen op Zoom, una sobrina nieta de Enrique de la Tour d'Auvergne-Bouillon, Vizconde de Turenne. Carlos Teodoro había nacido en Drogenbos cerca de Bruselas y se había educado en Mannheim.

Carlos Teodoro fue margrave de Bergen op Zoom desde 1728 en adelante. Luego sucedió a su padre como Conde Palatino de Sulzbach en 1733 y heredó el Electorado del Palatinado y los ducados de Jülich y Berg en 1742 al morir Carlos III Felipe, Elector del Palatinado. Para fortalecer la unión de todas las líneas de la dinastía Wittelsbach, Carlos III Felipe organizó el 17 de enero de 1742 la boda de su nieta Isabel Augusta con Carlos Teodoro y la de su hermana María Ana con el príncipe bávaro el Duque Clemente.

Como Príncipe Elector reinante del Palatinado, Carlos Teodoro ganó el corazón de sus súbditos con la fundación de una academia de ciencias, abasteciendo las colecciones de los museos y apoyando las artes. Cuando Maximiliano III José de Baviera murió en 1777, Carlos Teodoro se convirtió también en Elector y Duque de Baviera y se trasladó a Munich.

Matrimonio e hijos 
En 1742 se casó con Isabel Augusta de Sulzbach (1721-1793), nieta y heredera de Carlos III Felipe de Neoburgo, que veinte años después dio a luz a un varón que murió al día siguiente de nacer. Los esposos vivieron separados y Carlos Teodoro tuvo varios hijos ilegítimos con diversas amantes.

Una vez viudo y sin descendencia legítima, contrajo segundas nupcias en 1795 con la archiduquesa María Leopoldina de Austria-Este (1776-1848), 52 años más joven que él. La joven esposa rehusó todo contacto físico con él, le humilló en público y tuvo amantes.

Vida pública 
De acuerdo con las ideas de la Ilustración, introdujo numerosas reformas y se dedicó al mecenazgo. En 1753 recibió la visita de Voltaire cuando regresaba de la corte de Prusia, que había estado arrestado durante un mes en Fránctort. Para resarcirle de lo ocurrido, organizó la representación pomposa de cuatro obras de teatro que fueron bien acogidas por Voltaire, según consta en su correspondencia.

Carlos Teodoro fundó en 1763 la Academia de Ciencias de Mannheim y el Colegio anatómico-quirúrgico en Düsseldorf, a los que siguieron en 1769 la Academia de dibujo (Mannheimer Zeichnungsakademie) y el Gabinete de estampas (Kupferstichkabinett) en el Palacio de Mannheim, así como en 1780 la Societas Meteorologica Palatina. Durante su reinado Mannheim se convirtió en un centro cultural a nivel europeo que atrajo a muchos artistas, músicos, poetas y filósofos, p.ej. W. A. Mozart y Voltaire.

Mandó construir el Palacio de Mannheim y el Palacio de Schwetzingen. Carlos Teodoro era famoso por su interés intelectual y tolerancia, cultura y conocimientos del arte. Contrató a Johann Stamitz como "director musical instrumental" para que reformara y ampliara la orquesta de la corte, en la que figuraban destacados instrumentalistas europeos, así como excelentes cantantes. W.A. Mozart dio varios conciertos en 1777 y clases de música a algunos niños de la nobleza. El estilo que desarrolló la orquesta recibió el nombre de Escuela de Mannheim en la historia de la música.

Esta edad de oro de Mannheim terminó abruptamente en 1777 al extinguirse la rama bávara de la Familia Wittelsbach. Carlos Teodoro heredó Baviera y se mudó a Múnich. Muchos solistas de la orquesta le siguieron. Parecía que la idea de fundar en Mannheim un teatro nacional estaba en peligro, pero el Príncipe aprobó los fondos necesarios para contratar una compañía fija para el teatro (Nationaltheater) recién construido y nombró director artístico a Wolfgang Heribert von Dalberg, que vino de Gotha. El 7 de octubre de 1779 empezaron las representaciones, destacando el estreno de Los bandidos de Friedrich Schiller.

En Heidelberg llevan su nombre el puente antiguo (Karl-Theodor-Brücke) sobre el río Neckar y una puerta (Karlstor) de las antiguas murallas. En el vecino municipio de Neckargemünd hay también una puerta con su nombre.

El 22 de septiembre de 1766, Carlos Teodoro y el príncipe elector Maximiliano José de Baviera firmaron un pacto que consideraba a Baviera y el Palatinado como una propiedad indivisible. Al morir Maximiliano José sin descendencia en 1777, Carlos Teodoro fue su sucesor y, según lo acordado, trasladó su residencia de Mannheim a Múnich. Como quiera que el emperador José II reclamaba para Austria la Baja Baviera y el Alto Palatinado, Carlos Teodoro estaba dispuesto a cederlos a cambio de la Austria Anterior, pero a ello se opuso Federico II de Prusia. En el Tratado de Teschen que puso fin a la Guerra de Sucesión bávara, Carlos Teodoro perdió el Distrito del Eno (Innviertel) a favor de Austria, pero sus oponentes reconocían en cambio la legitimidad de su sucesión.

Luego intentó canjear los Países Bajos Austriacos por Baviera, lo cual no le granjeó muchas simpatías entre la población. No pudo conseguir su propósito por la resistencia de Federico II, que en 1785 hizo intervenir al Fürstenbund (Liga de príncipes).

En 1784 prohibió todas las asociaciones que se habían fundado sin la autorización del soberano. Un año después publicó un edicto que renovaba dicha prohibición y en el que se tildaba de "traidores a la patria" y "enemigos de la religión" a los Iluminados y a los francmasones. Tras la Revolución francesa y a causa de haber perdido los territorios históricos, reanudó la persecución de esas organizaciones.

A su iniciativa se deben en Múnich el Jardín Inglés, el Karlstor (puerta de la antigua muralla) y la Plaza de Carlos, más conocida por Stachus.

El 16 de febrero de 1799 murió con 75 años de edad a los cuatro días de haber sufrido una apoplejía. Fue sepultado en la Iglesia de los Teatinos, pero su corazón fue enterrado aparte en una capilla de Altötting. Al carecer de descendencia, le sucede Maximiliano I de Baviera.

Descendencia

Descendientes legítimos 
El 17 de enero de 1742 se casó en Mannheim con Isabel Augusta de Sulzbach (1721-1793), nieta y heredera de Carlos III Felipe de Neoburgo, que dio a luz en el Palacio de Schwetzingen a:
 Francisco Luis José (28-29 de junio de 1761)

En 1795 contrajo segundas nupcias con la archiduquesa María Leopoldina de Austria-Este (1776-1848), sin descendencia.

Descendientes ilegítimos 
De sus relaciones con la actriz francesa Françoise Després-Verneuil:
 Carolina Francisca Dorotea von Parkstein (1762-1816)
 Un hijo (1764-1765)

De sus relaciones con María Josefa Seyffert (1748-1771):
 Carolina Josefa Filipina von Bretzenheim (1768-1786)
 Carlos Augusto Federico José, conde von Heydeck y príncipe von Bretzenheim, Gran Prior de la Orden de Malta (1768-1863)
 Eleonora Carolina Josefina von Bretzenheim (1771-1832)
 Federica Carolina Josefina von Bretzenheim (1771-1816), hermana gemela de la anterior

De sus relaciones con María Cristina Edle von Hauer (1734-1796):
 Esteban Cristián, barón von Stengel (1750-1822)
 
De sus relaciones con la baronesa Isabel Schenk von Castell (?-1798):
 María Walburga, condesa von Warenberg (1790-1797)

Antepasados

Referencias 

 Este artículo incorpora información del equivalente de la Wikipedia en alemán

Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Duques de Baviera
Duques de Berg
Duques de Jülich
Electores del Palatinado del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)
Electores de Baviera
Casa del Palatinado-Sulzbach
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Condes palatinos de Neoburgo
Vicarios imperiales
Condes palatinos de Sulzbach
Coleccionistas de arte de Alemania
Miembros de la Royal Society
Fallecidos por apoplejía